Decker ou Dedecker ou De Decker est un patronyme néerlandais qui renvoie vers une profession : le couvreur (du nl:dekker).

Variantes 
 le -kk- peut devenir -ck- dans le sud des Pays-Bas
 le -kk- peut devenir -ckk-
 l'article de peut être décliné comme den ou être omis
 le suffixe génitif -s peut être accolé
 le suffixe -e peut être accolé

Des dérivés existent :
 francisé : De Deckère
 déformé : De Deker, De Deckel, De Dacker

Personnalités 
 Brianna Decker (1991-), joueuse de hockey sur glace américaine
 Cody Decker (1987-), joueur de baseball américain
 Coenraet Decker (ca.1650 - 1685), graveur et dessinateur néerlandais
 Francis Decker (1895-1975), maire de Vannes
 Franz-Paul Decker (1923-2014), chef d'orchestre allemand  
 Jacqueline de Decker (1913-2009), fondatrice des Coopérateurs souffrants des Missionnaires de la Charité
 Jaff Decker (1990-), joueur de baseball américain
 Jean-Louis Decker (1939-2016), pasteur, auteur-compositeur-interprète
 Jennifer Decker (1982-), actrice française
 Joe Decker (1947-2003), joueur de baseball américain
 Johan Stephan Decker (1783-1844), peintre français
 
 Marie-Christine Decker (1961-2021), joueuse française de basket-ball
 Mary Decker (1958-), athlète américaine
 Michel de Decker (1948-2019), écrivain, chroniqueur et historien français
 Paul Decker (1677-1713), peintre et architecte néerlandais
 Pierre Decker (1892-1967), chirurgien suisse
 Rudolf Ludwig Decker (1804-1877), éditeur prussien
 Théodore Decker (1851-1930), compositeur de musique chrétienne
 Wolfgang Decker (1941-), historien allemand
Mickael Decker (1988-), électricien, buveur de ricard

Personnage de fiction 
 Willard Decker, personnage de Star Trek

Toponyme 

 
 Decker, une municipalité de l'Indiana (États-Unis)
 Decker, une communauté non incorporée du Manitoba (Canada)

Voir aussi 
 Black & Decker, devenu Stanley Black & Decker, fabricant américain d'outillages de bricolage et de jardinage.

Patronyme néerlandais